Альда (, ) — жіноче ім'я. Відомі носії:
 Альда Аланська — царівна, дружина грузинського царя Георгія I
 Альда Колодна — українська філософиня
 Альда Меріні — італійська поетеса